"Golgi" pode ser:
 Complexo de Golgi
 Camillo Golgi
 Corteno Golgi, comuna italiana da Lombardia
 Órgão tendinoso de Golgi

Desambiguações de topônimos